Le miniere di re Salomone (King Solomon's Mines) – romanzo scritto da Henry Rider Haggard nel 1885
King Solomon's Mines – film del 1937 diretto da Robert Stevenson
Le miniere di re Salomone (King Solomon's Mines) – film del 1950 diretto da Compton Bennett e Andrew Marton
Allan Quatermain e le miniere di re Salomone (King Solomon's Mines) – film del 1985 diretto da J. Lee Thompson
King Solomon's Mines - Il tesoro maledetto (King Solomon's Mines) – film tv del 2004 diretto da Steve Boyum